Franciszek Ksawery Dmochowski (1762–1808) – pijar, działacz polityczny, publicysta, teoretyk literatury klasycystycznej w Polsce, poeta i tłumacz
 Franciszek Salezy Dmochowski (1801–1871) – pisarz, poeta, tłumacz, krytyk literacki i satyryk, wydawca, dziennikarz i publicysta
 Franciszek Dmochowski (1881–1934) – komandor podporucznik, inżynier, dyrektor Zakładów Amunicyjnych „Pocisk”, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Przypisy